Der Gejagte steht für:
 Der Gejagte (Film), amerikanischer Film von Paul Schrader, 1997
 Der Gejagte (Roman), deutscher Roman von Wolfgang Hohlbein, 2004
 Der Gejagte – Im Netz der Camorra, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Rick Ostermann (2022)